Slovo Andělka označuje více různých objektů:

obecný význam
 zdrobnělina od křestního jména Anděla

místopisné názvy
 Andělka (Višňová) – část obce Višňová v okrese Liberec
 Andělka (Praha) – místo ve pražských Střešovicích (Dvůr Andělka)
 Andělka (lázně) – bývalé lázně Andělka v Kladrubech u Letovic

část stavby
 Andělka (Buchlov) – jméno mohutné hradní bašty na hradě Buchlově

přírodní památka
 Andělka a Čertovka – přírodní památka ve Šlapanicích v okrese Brno-město